Yamaha Organs Trophy 1981 — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, который проходил с февраля по март 1981 года в Дерби, Англия (финал состоялся 7 марта). Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Дэвида Тейлора со счётом 9:6.

Формат 

Турнир начинался с групповой стадии. 16 игроков были разбиты на 4 группы, из которых в плей-офф (полуфинал) выходил один снукерист из каждой группы с лучшими результатами.

Результаты

Групповой этап 

Расположение игроков в группах по итогам матчей:

Группа 1 

  Дэвид Тейлор 
  Дуг Маунтджой 
  Рэй Риардон 
  Грэм Майлс 

 Группа 2 

  Кирк Стивенс 
  Терри Гриффитс 
  Майк Халлетт 
  Билл Вербенюк

Группа 3 

  Деннис Тейлор 
  Алекс Хиггинс 
  Рэй Эдмондс 
  Фред Дэвис 

 Группа 4 

  Стив Дэвис 
  Джимми Уайт 
  Клифф Торбурн 
  Джон Вирго

Плей-офф

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на globalsnookercentre 

British Open
1981 год в снукере